El ángel exterminador hace referencia a varios artículos:

El ángel exterminador, película de 1962 dirigida por Luis Buñuel;
El ángel exterminador (Llimona), escultura de 1895 de Josep Llimona, localizada en Comillas;
El ángel exterminador (álbum), álbum musical de 1990 de Carlos Berlanga;
El Ángel Exterminador (sociedad secreta), sociedad secreta española.
Abadón, ángel de carácter destructor del libro del Apocalipsis, conocido también por el sobrenombre de El Ángel Exterminador.